John Rennie (1761–1821) – brytyjski inżynier budowlany
 John Rennie (1794–1874) – brytyjski inżynier budowlany
 John Rennie – brytyjski dyplomata, szef Secret Intelligence Service (MI6)
 John Shaw Rennie – brytyjski dyplomata, komisarz generalny UNRWA